Rameis ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Rameis (1904–1973), österreichischer Komponist
 Oskar Rameis (1884–1979), österreichischer Ministerialrat